est le quatrième album complet du groupe de black metal atmosphérique Summoning, sorti le . C'est le premier album de  dont les paroles ne sont pas toutes inspirées de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.

Alors que son prédécesseur Dol Guldur plaçait l'emphase sur les claviers, Stronghold voit les guitares remises au premier plan.

Il contient également la seule chanson du groupe avec une voix féminine (celle de Tania Borsky), Where Hope and Daylight Die.

Liste des morceaux 
Rhûn - 3:25
Long Lost to Where No Pathway Goes - 7:23
The Glory Disappears - 7:49
Like Some Snow-White Marble Eyes - 7:19
Where Hope and Daylight Die - 6:28
The Rotting Horse on the Deadly Ground - 8:25
The Shadow Lies Frozen on the Hills - 7:01
The Loud Music of the Sky - 6:47
A Distant Flame Before the Sun - 9:43

Crédits 
 Protector : voix, guitares, claviers
 Silenius : voix, claviers

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 1999
Album de Summoning
Album publié par Napalm Records
Musique ayant pour cadre la Terre du Milieu